Ленингра́дская онтологи́ческая шко́ла — направление в советской философии, сформировавшееся в рамках философского факультета ЛГУ в 1950—1960-е годы. Основателями школы были В. П. Тугаринов и В. И. Свидерский. Другими представителями школы были Ф. Ф. Вяккерев, В. П. Бранский, В. В. Ильин, А. С. Кармин. Противостояла московской гносеологической школе (Б. М. Кедров, Э. В. Ильенков).

Теория 
Суть идей школы состояла в попытке наполнить «гносеологическое» ленинское определение материи онтологическим содержанием, каковым являлось понятие субстанции. 

В основу онтологических понятий была поставлена триада: вещь - свойство - отношение. Природа и реальность отождествлялись, но делились на две формы: материальную и духовную. Бытие - это внешнее определение природы, а материя (реально общее) - внутреннее. При этом материя трактовалась не абстрактно (как в спекулятивной метафизике), а конкретно - посредством материальных объектов - атрибутивно (т.е. как система взаимосвязанных атрибутов). Сама онтология рассматривалась как учение об объективно-универсальном, выраженном посредством философских категорий. Актуальным оказывался вопрос о разделении онтологии и натурфилософии (общенаучной картины мира), а также различение метафизики и онтологии. 

Идеи ленинградской школы распространились за пределы философского факультета ЛГУ и были восприняты московскими авторами (А.Г. Спиркин), благодаря которым вошли в советские учебники по философии.

Источники
 Тугаринов В.П. Избранные философские труды. Л., 1988.

Примечания

Ссылки
 Вяккерев Ф.Ф. Идеи и концепции ленинградской онтологичнской школы // Вече. Альманах русской философии и культуры. - СПб. Издательство СПбУ. 1997. Выпуск 9. 
 Иваненко А.И. Возобновление вопроса о бытии в Ленинградской онтологической школе // Вестник Кемеровского государственного университета. 2014. № 4-3 (60). С. 206-209.  

Русская философия
Онтология
Наука в Санкт-Петербурге
Философский факультет СПбГУ
Направления современной философии
Философия СССР